Blandville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blandville (Kentucky)
 Blandville (West Virginia)